Николай Сердюк:
 Сердюк, Николай Дмитриевич (род. 1956) — украинский политик, председатель Одесской ОГА (2007—2010).
 Сердюк, Николай Иванович (1933—2017) — советский рабочий, Герой Социалистического Труда.
Сердюк, Николай Кузьмич (1925-1992) - начальник Крымского областного управления сельского хозяйства (1965-1980).